Стюарт Чатвуд (анг. Stuart Chatwood народився 22 жовтня 1969 року в Флітвуді, Ланкашир, Англія  ) — канадський музикант, найбільш відомий як бас-гітарист та клавішник рок-гурту "The Tea Party". Гурт The Tea Party відомі тим, що поєднують музичні стилі, як східного, так і західного світу в тому, що вони називають "марокканським ролом". У 2001 році Чатвуд отримав премію "Juno Award" за кращу обкладинку альбому "Чаювання". Стюарт Чатвуд також є композитором саундтреків до відеоігор. Він написав музику, яка з’явилася в саундтреках до восьми ігор Prince of Persia, розроблених Ubisoft Montreal : Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Warrior Within (2004), The Two Thrones (2005), Battles of Prince of Persia (2005), Revelations (2005), Rival Swords (2007), Prince of Persia (2008) і The Fallen King (2008) Darkest Dungeon (2016).

Біографія 
Чатвуд виріс у Віндзорі, Онтаріо, разом з іншими учасниками The Tea Party , хоча його перша група називалася The Stickmen.

Дискографія з "The Tea Party" 

 The Tea Party (1991)
 Capitol Records demo (1992)
 Splendor Solis (1993)
 The Edges of Twilight (1995)
 Alhambra (1996) (Покращений CD)
 Transmission (1997)
 Triptych (1999)
 Live at the Enmore Theatre (1999)
 Tangents: The Tea Party Collection (2000) (збірник)
 Illuminations (2001) (DVD збірник)
 The Interzone Mantras (2001)
 Seven Circles (2004)
 Live from Australia (2013)
 The Ocean at the End (2014)
 Tx 20 (2017)
 Black River EP (2019)

Саундтреки до фільму The Tea Party 

 Ліллі (1993)

Режисура відео 

 « Writing's on the Wall » (2004) 
 « Океани » (2005)

Саундтреки до відеоігор 

 Road Rash 3D (1998, EA )
 НХЛ 2002 (2001, EA)
 Принц Персії: Піски часу (2003, Ubisoft )
 Prince of Persia: Warrior Within (2004, Ubisoft)
 Принц Персії: Два престолу (2005, Ubisoft)
 Battles of Prince of Persia (2005, Ubisoft)
 Prince of Persia: Revelations (2005, Ubisoft)
 Prince of Persia: Rival Swords (2007, Ubisoft)
 Prince of Persia: The Fallen King (2008, Ubisoft)
 Принц Персії (2008, Ubisoft)
 Darkest Dungeon (2016, Red Hook Studios)
 Darkest Dungeon II (2021, Red Hook Studios)

Додаткові проекти

Зараз у виробництві 

 «Uncommon Folk» - нью-йоркський проект, був головною темою Стюарта (окрім The Tea Party ) з 2006 року. Метою проекту є підвищення обізнаності про мізофонію (див. також Розлад сенсорної обробки ). Музика має терапевтичний характер, у стилі ембієнт/народних пісень, з акцентом на регуляцію та розслаблення. Численні вокалісти зробили свій внесок у запис близько 26 пісень протягом 11 років для цього проекту, в тому числі Глен Кемпбелл, Мевіс Стейплз, Джейкоб Ділан, Робін Зандер і Blind Boys of Alabama . Вокал і струнні для цього проекту були записані в Нью-Йорку, Хемптонсі, Лос-Анджелесі, Чикаго, Феніксі, Уельсі, Торонто та Ванкувері. Перший сингл "This Land is Your Land" за участю Глена Кемпбелла вийшов у серпні 2017 року, його можна знайти тут . Пісня Мевіс Стейплз, а також повний альбом готуються до виходу в 2018 році 
 «Unnamed Project» із двомовною співачкою Теклою Бері з Торонто. У листопаді 2017 року цей проект вважався незавершеним із відкритою датою завершення та розповсюдження

Завершені проекти з невизначеними датами випуску 

 «Songs from the Chapel» із Джеффом Берроузом із The Tea Party, Crash Karma та The S’Aints, Тоддом Кернсом із Slash / The Age of Electric та Райаном Далем із Limblifter / The Age of Electric . У результаті співпраці з’явилося близько 20 ідей і вісім-дев’ять записаних пісень. Проект застопорився, але Райан Дал відповідав за зведення треків, і вони ще можуть з’явитися 
 «Art Decay» з вокалістом Торонто Кентом Леггаттом і Джеффом Берроузом, як повідомляється, на нього сильно вплинули звуки Ніка Кейва та Echo and the Bunnymen . EP може вийти в 2018 році

Дрібниці 

 Колись Стюарт Чатвуд був претендентом на заміну басиста Smashing Pumpkins на початку тимчасової ери після Tea Party (2005 - 2011). Він був у списку з п'яти чи шести чоловіків-басистів, які розглядалися 
 Під час перерви в The Tea Party Стюарт вів переговори з Крейгом Россом з групи Ленні Кравіца про створення групи з Джеффом Берроузом на барабанах і Джиммі Гнекко на вокалі. Після двох-трьох місяців спілкування та зустрічі з Крейгом за лаштунками на концерті Aerosmith / Lenny Kravitz виникла хімія, але зрештою виникла несумісність розкладу, і проект не просувався 
 У дитинстві Стюарт Чатвуд дружив з канадським електронним музикантом і ді-джеєм Річардом «Річі» Хотіном . Їх спільна любов до 8-розрядних комп’ютерних систем, таких як Commodore 64 і Atari

Кар'єрні нагороди 

 2001: Премія «Juno Award» за «Найкращий дизайн альбому» групи Tangents: The Tea Party Collection .

Список літератури

Зовнішні посилання 

 Офіційний веб-сайт Stuart Chatwood
 Офіційний сайт Чаювання
   

Канадські композитори
Композитори музики для відеоігор
Народились 1969
Сторінки з неперевіреними перекладами